Hubertushütte steht für Eisenhütten:
Hubertushütte Bierfeld, Saarland
Hubertushütte Hohenlinde, Schlesien

 Hubertushütte (Breitenstein), Schutzhütte am Breitenstein (Bayerische Voralpen)